Charmont ist eine französische Gemeinde im Département Marne in der Region Grand Est. Sie hat eine Fläche von 22,86 km² und  Einwohner ().

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 

 Kirche Mariä Geburt
 Lavoir (Waschhaus)

Persönlichkeiten 
 Jean-François Lescuyer (1820–1887), Ornithologe

Weblinks 

 
Ort in Grand Est